Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1929 im polnischen Zakopane wurde ein Wettbewerb im Skispringen ausgetragen.

Der Sprunglauf von der Großschanze Wielka Krokiew fand am Sonntag, dem 10. Februar 1929 vor rund 5.000 Zuschauern statt. Am Wettbewerb nahmen 49 Skispringer teil, von denen sich 41 klassieren konnten.

Skispringen K-60 

Datum: Sonntag, 10. Februar 1929

Sprunganlage: Wielka Krokiew (K-60)

Teilnehmer: 57 genannt; 49 gestartet, 41 gewertet.
Wettbewerber mit zwei gestürzten Sprüngen kamen nicht in die Wertung.

Erwartungsgemäß besetzten die großen Favoriten aus Norwegen die ersten Plätze. Sigmund Ruud, der im Jahr zuvor die Silbermedaille im Sprunglauf der Olympischen Spiele von St. Moritz errang, gewann seine erste und einzige Goldmedaille bei Nordischen Skiweltmeisterschaften. Mit dem zweiten Platz holte sich Kristian Johansson ebenfalls seine erste Weltmeisterschaftsmedaille, er krönte sich aber 1934 in Sollefteå  zum Weltmeister. Für Hans Kleppen blieb der dritte Rang von Zakopane die beste Platzierung bei Großereignissen. Als bester Mitteleuropäer kam überraschend der Deutsche Alois Kratzer auf den vierten Rang, womit er die nordische Dominanz im Sprunglauf durchbrechen konnte. Gute Plätze belegten auch die Schweizer, Deutschböhmen und Polen.

Quellen 
 Weltmeisterschaften: 10. Februar 1929 – Zakopane (POL), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 147. ISBN 3-89784-099-5

Zeichenerklärung 
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Einzelnachweise 

Skispringen
Manner 1929
Skispringen (Polen)